Hertle ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Hertle (* 1962), deutscher Professor für Gartenbau an der FH Weihenstephan und Fachbuchautor
 Friedrich Karl Hertle (* 1944), hessischer Landtagsabgeordneter (Grüne)
 Hans-Hermann Hertle (* 1955), deutscher Historiker und Publizist für Zeitgeschichte
 Robert Hertle (* 1959), deutscher Bauingenieur und Sachverständiger
 Wolfgang Hertle (* 1946), deutscher Politologe, gewaltfreier Aktivist und Bewegungsforscher

Siehe auch:
 Härtle
 Härdle